Nieuwe Vaart heeft meerdere betekenissen:

buurtschap:
Nieuwe Vaart (Ooststellingwerf), buurtschap in Friesland (bij Appelscha)
Nieuwe Vaart (Opsterland), buurtschap in Friesland (bij Gorredijk)
Nieuwe-Vaart (Gemeente Waalwijk), buurtschap in Noord-Brabant (bij Capelle)

kanalen:
Nieuwe Vaart (Amsterdam), een water in Amsterdam
Nieuwe Vaart (kanaal Ooststellingwerf)
Nieuwe Vaart (kanaal Opsterland)

wegen:
Nieuwevaart, een straat in Gent